Tilloy (Marne), voormalige gemeente, nu deel van Tilloy-et-Bellay
Tilloy (Somme), voormalige gemeente, nu deel van Tilloy-Floriville

ook:
Tilloy-et-Bellay, Marne
Tilloy-Floriville, Somme
Tilloy-lez-Cambrai, Noorderdepartement
Tilloy-lès-Conty, Somme
Tilloy-lès-Hermaville, Pas-de-Calais
Tilloy-lez-Marchiennes, Noorderdepartement
Tilloy-lès-Mofflaines, Pas-de-Calais
zie ook:
Thilloy, Pas-de-Calais